Ан-ле-Муа́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Ранве. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08206.

Коммуна расположена приблизительно в 195 км к северо-востоку от Парижа, в 95 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 9 км к западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 357 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 249 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 177 были экономически активными, 72 — неактивными (показатель активности — 71,1 %, в 1999 году было 64,9 %). Из 177 активных работали 159 человек (86 мужчин и 73 женщины), безработных было 18 (7 мужчин и 11 женщин). Среди 72 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 26 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны